Ле-Мель-сюр-Сарт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на захід від Парижа, 95 км на південний схід від Кана, 22 км на північний схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 371 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 759,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Мель-сюр-Сарт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Мель-сюр-Сарт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн